

Patronyme 

 André Marnay (1877 - 1964), acteur français.
 Audrey Marnay (née en 1980), mannequin et actrice française.
 Louis Marnay (1911 - 1985), ingénieur aéronautique français.

Pseudonyme 
 Eddy Marnay (1920 - 2003), parolier et chanteur français.

Toponyme 

 Marnay, commune française de la Haute-Saône
 Marnay, commune française de Saône-et-Loire
 Marnay, commune française de la Vienne
 Marnay, ancienne commune française d'Indre-et-Loire, auj. intégrée à Faye-la-Vineuse
 Marnay-sur-Marne, commune française de la Haute-Marne
 Marnay-sur-Seine, commune française de l'Aube

Monument 
 Château de Marnay, Haute-Saône (construit anciennement en terres du Saint-Empire romain germanique)

Voir aussi 
 Béatrice d'Auxonne, dame de  Marnay ( Maison de Chalon)

Homonymie de monument
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France